La Guinness Premiership 2006/07 è stato il 20º campionato inglese di vertice di rugby XV, la English Premiership.

Iniziato il 2 settembre 2006, è terminato con la finale del 12 maggio 2007, che ha visto la vittoria finale dei Leicester Tigers contro il Gloucester Rugby. Le dodici squadre partecipanti hanno dapprima disputato la regular season con gare di andata e ritorno; le migliori hanno poi avuto accesso ai play-off, giocati con la formula dell'eliminazione diretta.

Le prime quattro classificate della Guinness Premiership accedono alla Heineken Cup; le squadre dal 5º all'11º posto accedono all'European Challenge Cup; l'ultima classificata retrocede in National Division One.

Squadre partecipanti

Fase a girone unico

Classifica

Playoff 
Le prime quattro della classifica accedono alle semifinali, che si giocano in casa della meglio piazzata.

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
  , da PremiershipRugby.com